In 2022 werd het 110de Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 26 januari tot 6 april. Remo werd kampioen.

Eerste fase
De clubs werden in drie groepen verdeeld en de clubs speelden tegen de clubs uit de andere groep, hieronder de totaalstand weergegeven. De nummers 1 en 2 en de twee beste derdes kwalificeerden zich voor de tweede fase.

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

 Wedstrijd voor de derde plaats

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2022